Корчаги — название населённых пунктов:

Россия 
 Корчаги — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Корчаги — деревня в Невельском районе Псковской области.